Spremberg steht für
 Spremberg, eine Stadt in der Niederlausitz
 Landkreis Spremberg (Lausitz), ehemaliger Landkreis in Brandenburg
 Kreis Spremberg im Bezirk Cottbus in der DDR
 Neusalza-Spremberg#Dorf Spremberg, Ortsteil der Stadt Neusalza-Spremberg
 Neuspremberg, Ortsteil von Neusalza-Spremberg

Spremberg ist der Familienname folgender Personen:
 Hans-Joachim Spremberg (1943–1978), deutscher Bildreporter
 Joachim Spremberg (1908–1975), deutscher Olympiasieger im Rudern
 Roland Spremberg (* 19??), deutscher Musiker und Musikproduzent
 Stefano Spremberg (* 1965), italienischer Ruderer